Статья содержит список однородных и звёздчатых многогранников из книги Модели многогранников Магнуса Веннинджера.

Книга написана как руководство по построению физических моделей многогранников. Книга включает чертежи элементов граней для построения, рекомендации, полезные для построения, а также короткое описание теории, связанной с этими фигурами. Книга содержит 75 непризматических однородных многогранников и 44 звёздчатых форм выпуклых правильных и полуправильных многогранников.

Этот список создан как дань уважения ранней работе Веннинджера и чтобы дать детальные ссылки на 119 пронумерованных моделей книги.

На модели, перечисленные здесь, можно ссылаться как на «Модель Веннинджера Номер N» или, для краткости, WN.

Многогранники собраны в пять таблиц: правильные (1–5), полуправильные (6–18), правильные звёздчатые многогранники (20–22, 41), звёздчатые формы и соединения (19–66) и однородные звёздчатые многогранники (67–119). Четыре правильных звёздчатых многогранника приведены дважды, поскольку они принадлежат как однородным многогранникам, так и звёздчатым формам.

Правильные многогранники (плато́новы тела) W1 to W5

Архимедовы тела (Полуправильные) W6 to W18

Тела Кеплера — Пуансо (Правильные звёздчатые многогранники) W20, W21, W22 и W41

Звёздчатые многогранники: модели от W19 до W66

Звёздчатый октаэдр

Звёздчатые формы додекаэдра

Звёздчатые формы икосаэдра

Звёздчатые формы кубооктаэдра

Звёздчатые формы икосододекаэдра

Однородные невыпуклые тела W67 - W119

См. также 
 Список однородных многогранников
 Список пятидесяти девяти икосаэдров

Литература 
  Ошибки: В книге Веннинджера вершинная фигура для многогранника W90 ошибочно показана как имеющая параллельные рёбра. Для многогранника W106 даны неверные чертежи заготовок, вследствие чего в получаемой модели отсутствуют некоторые видимые части однородного многогранника.

Ссылки
 Magnus J. Wenninger
 Software used to generate images in this article:
 Stella: Polyhedron Navigator Stella (software) - Can create and print nets for all of Wenninger's polyhedron models.
 Vladimir Bulatov's Polyhedra Stellations Applet
 Vladimir Bulatov's Polyhedra Stellations Applet packaged as an OS X application
 M. Wenninger, Polyhedron Models, Errata: known errors in the various editions.

Многогранники
Звёздчатые многогранники
Книги по математике